Smrdan je lahko:
 Smrdan, Leskovac (Srbija)
 Smrdan, Prokuplje (Srbija)